Deux navires ont porté le nom de SS Washingtonian  :
 le  (1914-1915) ;
 le  (1919-1942).

Nom de bateau de l'United States Navy